Bundesliga 2018-2019 a fost cel de-al 56-lea sezon de Bundesliga, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 24 august 2018 și s-a încheiat pe 18 mai 2019.

Stadioane și locații

Personal și sponsori

Schimbări de antrenori

Clasament

Rezultate

Statistici

Golgheteri

Pasatori

Hat-trick-uri

Portari cu meciuri fără gol primit

Referințe 

Sezoane Bundesliga
2018 în fotbal
2019 în fotbal